

Miejscowości w Polsce 
 Droszków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Kłodzko 
 Droszków – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zabór